Rodbinsko drevo knezov Frankopanov (Frankapanov) v obdobju 1115-1671.

Do leta 1430 se je rodbina imenovali knezi Krški; tedaj je papež Martin V. dovolil knezu Nikoli IV., da je povzel ime po stari rimski družini Frangipanov, s katero so bili krški knezi domnevno v sorodu.

   

   

   

   

  

   

   

Frankopani 
Hrvaško plemstvo